NMP steht für:
 Native Multipathing, VMware Native Multipathing
 Nettomaterialprodukt, Messgröße volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen im Materialproduktsystem
 New Media Productions, deutsch-amerikanische Filmgesellschaft
 New Millennium Program, Raumfahrttechnologie-Erforschungsprogramm der NASA
 Nitroxide Mediated Polymerization, Polymerisationsvorgang
 N-Methyl-2-pyrrolidon, organisches Lösemittel
 Normenausschuss Materialprüfung im DIN Deutsches Institut für Normung
 Nicht Mein Problem (oder not my problem), Akronym im Netzjargon
 New Moon Airport (IATA-Code), Flughafen von New Moon (Queensland), Flinders Shire, Queensland

nmp steht für:
 Nimanbur (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Nyulnyulansprache auf der Dampier Peninsula, Region Kimberley, Westaustralien

Abkürzung